Флаг муниципального образования Дзержи́нское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 июня 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5641.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в красном и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В скошенном справа серебряном и червлёном (красном) поле поверх деления — переменных цветов (червлёные в серебре, серебряные в червлении) две розы и между ними такая же лилия, сопровождаемые положенными сообразно скошению, в серебре — червлёным ключом бородкой вниз и вправо, а в червлении — серебряным якорем, рымом вверх».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В семи километрах от Иоанно-Богословского монастыря, на северо-западном берегу Череменецкого озера у истока речки Рапотки, расположен посёлок Дзержинского. Он отсчитывает свою историю с 12 мая 1616 года, когда царь Михаил Фёдорович Романов «пожаловал Григорию Афанасьевичу Базанину за его службу против врагов польских и литовских, за храбрость и кровопролитие, за веру крестьянскую (христианскую) 100 четвертей в Новгородском уезде в Шелонской пятине в Петровском погосте поместье сельцо Рапти». С тех пор Базанины в разных чинах служили Отечеству и жили на этих землях, передаваемых по наследству.

Но к 1848 году поместье разорилось, имение заложили в Опекунский совет. Его последний хозяин Пётр Григорьевич Базанин был страстным игроком. За долги пришлось продать Рапти и Раковичи.

Родовое поместье Базаниных в 1849 году перешло к действительному статскому советнику Александру Андреевичу Половцову с оформлением купчей на «усадище Рапти, деревню Рапти, 89 душ мужского пола, господский дом и прочие строения, а всего 1183 десятины 1360 квадратных саженей». На 58 лет — до 1917 года — Рапти стало вотчиной Половцовых. Им же принадлежали деревни Бор, Речка, Холуи, Черновицы и село Торошковичи — это было приданое жены А. А. Половцова Аграфены Фёдоровны, урождённой Татищевой.

Если судить по резному деревянному украшению интерьера Дома архитектора (бывший дом Половцова) в Санкт-Петербурге, то герб рода Половцовых представлял собой морской якорь и ключ в столб на украшенном дамасцировкой поле.

С другой стороны, якорь на флаге муниципального образования напоминание о маркизе де Траверсе, а ключ — напоминает о том, что некогда реки, протекающие по территории муниципального образования были судоходны и составляли часть водного торгового пути (озеро Врево соединено с озером Череменецким рекой Быстрицей. Череменецкое озеро соединено с озером Толони рекой Рапоткой. Из Толони вытекает речка Вревка, которая впадает в Лугу, которая впадает в Финский залив).

Геральдическая роза (наряду с геральдической лилией) и делением поля — напоминание о роде Воронцовых, владевших селом Торошковичи.

Скошение серебром и червленью символизируют слияние двух бывших волостей Торошковской и Дзержинской в муниципальное образование Дзержинское сельское поселение.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции — красный — «красивый». Олицетворяет название муниципального образования и посёлка в честь Ф. Э. Дзержинского.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, благородство, откровенность, надежда. Красота северной природы.

Примечания 

Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением лилии
Флаги с изображением ключа